Thermo steht für:

 Thermo (Griechenland), Stadt in Griechenland
 Thermo (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Thermo (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Adolf von Thermo (1845–1905), deutscher Generalmajor
 Kaspar Ehrenreich von Thermo († 1750), preußischer Oberst
 Christian von Thermo (1757–1839), Landrat des Kreises Luckau (1816–1833)
 Gustav von Thermo (1762–1835), Landrat des Kreises Calau (1816–1818)
 Thermo-, Bestandteil deutscher Fremdwörter aus dem Griechischen, siehe therm
 Thermo, Kurzbezeichnung für die Firma Thermo Fisher Scientific